Reed-contact, een elektrisch schakelcontact in een glazen buisje
 Contactor, een relais dat hulpstroomcontacten voor de stuurstroom heeft